

Мадаваска — графство у провінції Нью-Брансвік

Мадавоска — місто, штат Мен
 Мадавоска — переписна місцевість, штат Мен